Desa Situsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Situsari (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 108,40), Jawa Barat, 
 Desa Situsari (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 107,72), Jawa Barat, 
 Desa Situsari (administrativ by i Indonesien, lat -6,43, long 107,02), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar